Nolen ist der Familienname folgender Personen:

 Jimmy Nolen (1934–1983), US-amerikanischer Blues-Gitarrist
 Stephanie Nolen (* 1971), kanadische Journalistin und Autorin
 Susan Nolen-Hoeksema († 2013), US-amerikanische Psychologin und Autorin
 Willem Nolen (1854–1939), niederländischer Mediziner

Siehe auch: 
 Nolan, Nolin
 Nohlen